Ге́рман Миха́йлович Тито́в (род. 16 октября 1965, Боровск, Калужская область) — советский и российский хоккеист, центральный нападающий.

Биография 
С 1982 по 1992 год играл за воскресенский «Химик». Чемпион мира 1993 года. Заслуженный мастер спорта России (1993).

С 1993 года выступал в НХЛ за команды «Калгари Флэймз», «Питтсбург Пингвинз», «Эдмонтон Ойлерз» и «Анахайм Дакс». В 2002 году покинул НХЛ, и вернулся в Россию. Сезон 2004/05 провёл за воскресенский «Химик».

С сезона 2013/14 входил в тренерский штаб новокузнецкого «Металлурга», выступавшего в КХЛ. С 4 ноября 2013 года главный тренер команды.

1 мая 2015 года был назначен на должность главного тренера хоккейного клуба «Спартак». 10 октября 2016 года уволен с поста главного тренера ХК «Спартак».

31 декабря 2017 года был назначен на должность главного тренера омского «Авангарда».

4 июня 2018 года назначен на должность главного тренера «Трактора» из Челябинска.

12 октября 2018 года был снят с должности главного тренера «Трактора» по семейным обстоятельствам.

15 апреля 2020 года вошёл в тренерский штаб хоккейного клуба «Автомобилист».

Статистика

Игрок

Тренер 
 Последнее обновление: 07 марта 2017 года

Примечания

Ссылки 
 Сайт ХК «Металлург» (Новокузнецк)
 Герман Титов: «Я закурил, и Кария сбежал из номера»

Хоккеисты СССР
Хоккеисты России
Хоккейные центральные нападающие
Заслуженные мастера спорта России
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Хоккеисты НХЛ
Игроки ХК «Химик» Воскресенск
Игроки ХК ТПС
Игроки «Калгари Флэймз»
Игроки «Питтсбург Пингвинз»
Игроки «Эдмонтон Ойлерз»
Игроки «Анахайм Дакс»
Тренеры ХК «Металлург» Новокузнецк
Тренеры ХК «Спартак» Москва
Тренеры ХК «Авангард» Омск
Тренеры ХК «Трактор»
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1998 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
Хоккейные тренеры России
Задрафтованные ХК «Калгари Флэймз»